Rebellion (1936), een film uit 1936
 Rebellion (miniserie), Ierse miniserie uit 2016 
 Rebellion (band), een Duitse heavymetalband
 WWE Rebellion, een evenement in het professioneel worstelen
 Rebellion 1999
 Rebellion 2000
 Rebellion 2001
 Rebellion 2002
 Rebellenalliantie, een fictieve organisatie uit het Star Warsuniversum
 Star Wars: Rebellion, een computerspel over het Star Warsuniversum
 Rebellion Developments, een Brits bedrijf dat computerspellen maakt
 Rebellion (Linkin Park), een nummer van de Amerikaanse alternatieve-rockgroep Linkin Park
 Rebellion (Lies), een nummer van Arcade Fire